Kloster Marienfließ ist der Name folgender ehemaliger Klöster:

 Kloster Marienfließ (Pommern), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Hinterpommern
 Kloster Marienfließ (Prignitz), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Brandenburg